Hilbert je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo manj kot 5 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Jaro Hilbert (1897—1995), slikar

Znani tuji nosilci priimka 
 Andy Hilbert (*1981), ameriški hokejist
 David Hilbert (1862—1943), nemški matematik 
 Kamil Hilbert (1869—1933), češki arhitekt
 Jaroslav Hilbert (1871—1936), češki dramatik

Zunanje povezave